Trans Am kan avse:

 Pontiac Trans Am – en bilmodell
 Trans-Am Series – en amerikansk racingserie